Первая футбольная лига Македонии 2006/2007 () — 15-й сезон чемпионата Македонии по футболу. Он начался 6 августа 2006 года и закончился 27 мая 2007 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Македонии на rsssf.com

2006/2007
Македония
Македония
2006 год в Северной Македонии
2007 год в Северной Македонии
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007